La palabra Glaucidium puede referirse a:
 Glaucidium, nombre científico de un género de búhos de la  familia Strigidae; 
 Glaucidium, nombre científico de un género de plantas de la familia Ranunculaceae.